Astrakan, Astrakhan eller Astrachan kan syfta på:

 Astrakan (fuskpäls) – en textil som imiterar lammpäls (persianimitation)
 Astrakaner – en grupp av äppelsorter

Geografi
 Astrachan oblast – ett oblast i södra Ryssland vid Kaspiska havet
 Astrachan – en stad i Ryssland
 Guvernementet Astrachan – ett guvernement i östra delen av Kejsardömet Ryssland och Sovjetunionen 1717–1929
 Astrachankhanatet – ett av de khanat som uppstod efter upplösningen av Gyllene horden under loppet av 1400-talet
 Astrakhan-Bazarskiy Rayon – ett distrikt i Azerbajdzjan
 Astrakhan-Bazar – en distriktshuvudort i Azerbajdzjan
 Astrakhanskij rajon, Kazakstan – ett distrikt i Kazakstan
 Astrakhanka – en ort i oblystet Aqmola

Personer
 Mäxmud av Astrachan (1400-talet), en tatarisk khan